Orneus steht für:

 Orneus (Sohn des Erechtheus), Sohn des Erechtheus in der griechischen Mythologie
 Orneus, Beiname von Matthäus Vogel (Theologe) (1519–1591), deutscher Theologe